

Sigle 
 Canadian Baseball League  – lega professionistica canadese di baseball
 Continental Basketball League  – lega professionistica statunitense di pallacanestro

Codici 
 CBL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ciudad Bolívar (Venezuela)
 cbl – codice ISO 639-3 della lingua bualkhaw chin